Apraxin ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Stepanowitsch Apraxin (1817–1899), russischer Generalmajor, Mäzen und Luftschiffer
 Fjodor Matwejewitsch Apraxin (1661–1728), russischer Generaladmiral
 Pjotr Matwejewitsch Apraxin (1659–1728), russischer Generalleutnant
 Stepan Fjodorowitsch Apraxin (1702–1758), russischer Marschall